Maplewood Cemetery ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Maplewood Cemetery (Massachusetts), ID-Nr. 04001082
 Maplewood Cemetery (Tennessee), ID-Nr. 05000854